Aeronautical Information Publication
 Adaptive Internet Protocol
 Archeologisch Informatiepunt
 American Institute of Physics